Zajęcie
 aktorka – kobieta zajmująca się aktorstwem

 Filmy
 Aktorka – film radziecki z 1943 roku
 Aktorka – film amerykański z 1953 roku
 Aktorka – film polski z 1971 roku
 Aktorka – film hongkoński z 1991 roku
 Aktorka – film polski z 2015 roku